Шотландский Первый Дивизион 1925/1926 () — 36-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1925 года и закончился 24 апреля 1926 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1925/1926
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1925 году
Спорт в Шотландии в 1926 году